Parvialansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Parvialansaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Parvialansaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar